Rocles (Allier)
Rocles (Ardèche)
Rocles (Lozère)